Stagefright steht für:
 Stagefright (Album), ein Musikalbum von Witchfynde (1980)
 Stagefright (Sicherheitslücke), mehrere Sicherheitslücken in Googles Betriebssystem Android

Siehe auch:
 Stage Fright